Латария — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Латария, Валериан Григорьевич (даты рождения и смерти не известны) — Герой Социалистического Труда.
 Латария, Тамара Владимировна (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.